Kibaltschitsch (; trans. Kibalchich) ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Iwanowitsch Kibaltschitsch (1853–1881), russischer Revolutionär, Terrorist und technischer Visionär
 Wiktor Lwowitsch Kibaltschitsch, auch Victor Serge (1890–1947), Schriftsteller und Revolutionär
 Wladimir Wiktorowitsch Kibaltschitsch (1920–2005), mexikanischer Künstler russischer Herkunft